Об'єкти NGC
Андромеда (сузір'я)
Галактики